Ez a lista Iszfahán tartomány megyéit sorolja fel. Iszfahán tartomány Iránban található. Iszfahán tartományban huszonnégy megye (sahrasztán) található.

A lista

Források 

Iszfahán tartomány megyéi
Közigazgatási listák